Hr. Ms. O 3, een Nederlandse onderzeeboot van de O 2-klasse.
USS O-3, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.